Die Fußball-Verbandsliga Bremen 1992/93 war die 44. Spielzeit der höchsten Amateurklasse im Bremer Fußball-Verband. Sie war eine Ligenebene unterhalb der Oberliga Nord angesiedelt und wurde in einer Staffel ausgetragen.

Im Vergleich zur Vorsaison waren der Bremer SV nach sechs Jahren und OT Bremen nach einer Saison wieder aus der Oberliga Nord abgestiegen, aus der Landesliga kamen die beiden Aufsteiger TSV Melchiorshausen (Wiederaufstieg nach zwei Spielzeiten) und TV Eiche Horn (erstmals in der höchsten Bremer Amateurklasse) hinzu.

Sieger wurde zum ersten Mal der FC Bremerhaven. Er qualifizierte sich dadurch für die Aufstiegsrunde zur Oberliga Nord. Dort konnte er sich gegen die SpVgg Preußen Hameln jedoch nicht durchsetzen.

Am Saisonende mussten die Mannschaften auf den letzten beiden Plätzen absteigen. Der Bremer SV und der Blumenthaler SV stiegen erstmals aus der höchsten Bremer Amateurliga ab.

Abschlusstabelle

Literatur

Weblinks 
 Tabellen der Verbandsliga Bremen 1992/93 im deutschen Fußball-Archiv

1992
Fußballsaison 1992/93